Round Prairie Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Round Prairie Township (Arkansas)
 Round Prairie Township (Iowa)
 Round Prairie Township (Minnesota)
 Round Prairie Township (Missouri)
 Round Prairie Township (North Dakota)